Сесвете су насеље и најисточнија градска четврт Града Загреба, а протежу се на 16 523,8 хектара или 165 238 -{km²}-. Ова градска четврт заузима четвртину простора Града Загреба.

Са западне стране граничи се са градским четвртима Горњом и Доњом Дубравом и Пешченица - Житњаком, на југу са Градом Великом Горицом, на северу са Крапинско-загорском жупанијом и на истоку са Загребачком жупанијом.

Становништво

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Сесвете је имало 35.337 становника, следећег националног састава:

Насеља градске четврти Сесвете 
 Адамовец
 Беловар
 Благуша
 Буденец
 Церје
 Добродол
 Думовец
 Ђурђековец
 Гајец
 Гајишће
 Главница Доња
 Главница Горња
 Горанец
 Јелковец
 Јесеновец
 Кашина
 Кашинска Сопница
 Кобиљак
 Краљевец Сесветски
 Краљевечки Новаки
 Кучиловина
 Лука
 Лужан
 Моравче
 Ново Брестје
 Паружевина
 Планина Доња
 Гланина Горња
 Поповец
 Преквршје
 Препуштовец
 Сесвете
 Сесветска Села
 Сесветска Селница
 Сесветска Сопница
 Соблинец
 Старо Брстје
 Шашиновец – Шија врх
 Шимунчевец
 Вугровец Доњи
 Вугровец Горњи
 Вурновец
 Жерјавинец

Спорт 
 рвачки клуб „Сесвете“

Спољашње везе 

 Званична страница града Загреба
 Сесвете. хр — Званична страница градске четврти Сесвете

Литература 
 

Насељена места у Хрватској
Насељена места Града Загреба
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Загребачке градске четврти